

Anno 
 553 o 553 a.C.

Codici 
 553 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Chorzów, nella Slesia, regione della Polonia.

Matematica 
553 – numero